El Morrito kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Morrito, Mexiko, Oaxaca, Asunción Ixtaltepec,

Nicaragua 

 Morrito, ort, Río San Juan,